Агва де ла Гаљина има више значења:
  Агва де ла Гаљина (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де ла Гаљина (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику